Найдёнов — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Найдёновы — семья российских предпринимателей:
 Найдёнов, Александр Николаевич (1866—1920) — московский предприниматель из рода Найдёновых, потомственный почётный гражданин.
 
 Найдёнов, Арсен Юдильевич (Розман; 1941—2010) — советский футболист, советский и российский тренер.
 
 Найдёнов, Виктор Васильевич (1931—1987) — советский государственный деятель, работник органов прокуратуры и судебной системы.
 
 Найдёнов, Григорий Артёмович (1915—2010) — артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Найдёнов, Никита Иванович (1892—1961) — российский и советский конькобежец и лётчик.
 
 Найдёнов, Олег Петрович (1947—2003) — мэр Мурманска в 1991—2002 годах.
 Найдёнов, Павел Андреевич (1905—1967) — 1-й секретарь Днепропетровского областного комитета КП(б) Украины.
 Найдёнов, Сергей Александрович (настоящая фамилия Алексеев, 1868—1922) — русский писатель, драматург.



Другое 
 «Олег Найдёнов» — мурманский траулер, до 2005 года носивший название «Леонид Гальченко»

См. также 
 Найденов